Mann kan syfta på:

 Mann (efternamn) – ett efternamn med tyskt ursprung och personer med namnet
 SS-Mann – en grad inom det nazityska paramilitära SS

Geografi

Antarktis 

 Mann (ö), 
 Mann (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar